«Ад» () —  итальянский немой фильм режиссёров Франческо Бертолини, Адольфо Падована и Джузеппе де Лигуоро.
 «Ад» () — незавершённый фильм Анри Клузо, 1964 год.
 «Ад» — фильм Клода Шаброля, адаптация нереализованного проекта Клузо, 1994 год.
 «Ад» — фильм Даниса Тановича по идее Кшиштофа Кеслёвского, 2005 год.
 «Ад» — криминальная драма режиссёра Луиса Эстрады, 2010 год.
 «Ад» — четвёртая и последняя серия седьмого сезона сериала «Доктор Кто».
«Ад» — документальный фильм А.Невзорова о Первой чеченской войне, 1995 год.
 «Ад» — четвёртая часть двенадцатой серии «Римляне» второго сезона сериала «Доктор Кто»